Il singolare del torneo di tennis Fortaleza Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oliver Fernández che ha battuto in finale Christian Weis 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Danilo Marcelino (quarti di finale)
 José Daher (secondo turno)
 Assente
 Fernando Meligeni (secondo turno)

 Luis Lobo (secondo turno)
 Nicola Bruno (semifinali)
 Christian Geyer (secondo turno)
 Pablo Albano (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fortaleza Challenger 1991